The Spiral Staircase (1946), filme com Dorothy McGuire e Ethel Barrymore
 The Spiral Staircase (1961), filme com Elizabeth Montgomery e Lillian Gish
 The Spiral Staircase (1975), filme com Jacqueline Bisset e Christopher Plummer
 The Spiral Staircase (2000), filme com Nicollette Sheridan e Judd Nelson

Desambiguação